Petarded («Питормоз») — шестая серия четвёртого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 19 июня 2005 года на канале FOX.

Сюжет 
Гриффины приглашают своих соседей на «ночь игр». Во время игры в «Trivial pursuit» Лоис использует детсадовские вопросы, чтобы Питер выиграл. После своей победы Питер начинает хвастаться этим, чем раздражает Брайана, который предлагает пройти ему тест на гениальность.

Результаты теста показали, что Питер — умственно отсталый. Питер впадает в депрессию, но вскоре обнаруживает массу плюсов в своём новом статусе: он понимает, что в обществе отношение к умственно неполноценным весьма лояльное.

Изучая границы, до которых готово терпеть его выходки общество, Питер случайно обливает Лоис кипящим маслом (во время кражи фритюрницы из ресторана). В итоге, Лоис — в больнице, а Мег, Криса и Стьюи забирает Служба защиты детей (), так как Питер медицински недееспособен.

Все трое детей оказываются на попечении Кливленда. Пытаясь отвоевать детей и выставить Кливленда в дурном свете, Питер приводит в его дом проституток, но затея не удаётся. Апелляция к суду также безуспешна. Вскоре из больницы возвращается Лоис, и жизнь возвращается в прежнее русло.

Создание 
 Авторы сценария: Алек Салкин и Уэллесли Уайлд
 Режиссёр: Сет Кирсли
 Приглашённые знаменитости: Наташа Мельник, Клорис Личмен и Левар Бертон

 Питер проверяет свои умственные способности с помощью программы «Парни Макартура».
 В эпизоде присутствует «сырный парень» из рекламных блоков 1970-х. Создатели сериала хотели пригласить на его озвучивание актёра, озвучивавшего этот персонаж в те года, но тот оказался слишком стар.

Ссылки на культурные явления 
 Сюжет эпизода основан на сюжете фильма «Я — Сэм» (2001).
 Сцена расстрела Питера Уэллера — отсылка к фильму «Робокоп».
 Песня про опухоль Лоис — пародия на песню  (1986) с альбома «Falco 3» певца Фалько.
 Песня из удалённого эпизода (жители Куахога обсуждают Питера; см. ниже) — пародия на мюзикл «Лети, лети, птичка».
 В сцене, где Питер говорит о Стьюи, звучит песня «The Warrior» (1984) группы «Scandal».
 В эпизоде присутствует отсылка к фильму «Маска» (1985).
 В эпизоде присутствует пародия на сериал  («Джейк и Толстяк»).

Цензура 
 В первоначальном варианте эпизода Питер, получив на руки результаты своего умственного теста, восклицал: «А умственно отсталый может пи́саться в штаны?», после чего мочился в штаны. Цензура заставила заменить эту фразу на «А умственно отсталый парень может нанять бульдозер с пьяным водителем, чтобы снести полдома, отмечая свои фантастические результаты теста?», после чего в дом въезжал пьяный бульдозерист.
 Вырезана фраза Брайана «In your fucking face, Fuckwad» после результатов теста Питера.
 Оркестр «Гриффинов» записал песню, под которую появлялись жители Куахога, обсуждающие умственную неполноценность Питера. Сцена была удалена, так как правила телеканала FOX не рекомендуют слишком часто использовать фразу «умственно отсталый» («retarded»).
 Была удалена сцена, в которой Криса отдавали под опеку Морту Голдману, а тот заявлял, что «у него два ануса»; и в которой Мег отдавали под опеку Куагмиру, а тот насиловал её.

Ссылки 
 «Petarded» на Internet Movie Database

Примечания 

Серии «Гриффинов»